Totem - objeto-símbolo sagrado.
TOTEM (experiência) - sigla uma experiência do CERN

outros
Totem e Tabu - livro de Sigmund Freud
Totem (filme) - um filme de terror de 1999
Totem (álbum)
Totem (software) - Midía Player do Gnome

Desambiguação